Ozzie steht für:

 Aussie, Australier (Slangbezeichnung), siehe Australien #Bevölkerung
 Ray Ozzie (* 1955), US-amerikanischer Programmierer
 Ozzie Smith, amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Ossie
 Ozzy

en:Ozzie